Натуральне число 652
 652 рік до нашої ери
 652 рік нашої ери